Kuroshio peut désigner :
 le Kuroshio, un courant marin ;
 le bourg de Kuroshio au Japon ;
 le Kuroshio, un destroyer japonais ;
 le Kuroshio II, un sous-marin de recherche sous-marine ;
 le Kuroshio, un train desservant la péninsule de Kii.